Querbach bezeichnet:

Orte:
 Querbach (Kehl), Ortsteil der Stadt Kehl, Ortenaukreis, Baden-Württemberg, früher selbständige Gemeinde
 Querbach (Isergebirge), heute als Przecznica Teil der Stadt Mirsk im Powiat Lwówecki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Gewässer:
 Querbach (Perlenbach), rechter Zufluss des Perlbachs (zum Regen) bei Brückmühl, Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Querbach (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs (zur Nordschwarzwälder Murg) in Sulzbach, Stadt Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Querbach (Westerbach), linker Oberlauf des Westerbaches bis Huckelheim, Gemeinde Westerngrund, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Querbach ist der Name folgender Personen:
 Alfred Querbach (1920–2003), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Matthias Querbach (* 1973), deutscher Kirchenmusiker und Chorleiter

Siehe auch:
 Querenbach